Brösen ist ein deutscher Ortsname:

 Brösen, Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Brösen, Ortschaft der Stadt Bad Düben im Ortsteil Tiefensee im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Brösen (Groitzsch), Ortsteil der Stadt Groitzsch im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Brzeźno (Gdańsk) (Brösen), Stadtbezirk von Danzig, Polen

Siehe auch:
 Brosen (Begriffsklärung)